Strijkkwartet nr. 8 (Beethoven)
 Strijkkwartet nr. 8 (Dvořák)
 Strijkkwartet nr. 8 (Holmboe)
 Strijkkwartet nr. 8 (Norgard)
 Strijkkwartet nr. 8 (Sjostakovitsj)
 Strijkkwartet nr. 8 (Villa-Lobos)